Сергей Юрьевич Власов () — российский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата России 2000 года.

Спортивные результаты 
 Московский международный турнир, 1999 год — ;
 Международный турнир «Liberation» («Освобождение») 1999 года, София — ;
 Московский международный турнир, 2000 год — 7 место;
 Международный мастерский турнир 2000 года, Мюнхен — 7 место;
 Чемпионат России по дзюдо 2000 года — .

Ссылки 
 

Дзюдоисты России